Casale, maison en italien (ou groupe de maisons), peut faire référence à :

Personnes 

 Antonio Casale, acteur espagnol ;
 Bob Casale (1952-2014), guitariste américain ;
 Emanuele Casale (né en 1974), compositeur italien ;
 Gerald Casale (né en 1948), bassiste et chanteur américain ;
 Giovanni Casale (né en 1980), judoka italien ;
 Ignacio Casale (né en 1987), pilote chilien ;
 Jean Casale (1893-1923), as de l'aviation français ;
 Luigi Casale (1882–1927), chimiste italien,
 Nathalie Alonso Casale (née en 1970), réalisatrice néerlandaise ;
 Pam Casale (née en 1963), joueuse de tennis américaine ;
 Ubertin de Casale (1259–1329), théologien italien.

Toponymie

En Haiti 
Lieux-dits
 Casale, dans le département de Grand'Anse,
 Casale (Ouest),

En Italie 
Communes (communi) 
 Casale Corte Cerro, dans la province du Verbano-Cusio-Ossola, dans le Piémont,
 Casale Cremasco-Vidolasco, dans la province de Crémone, en Lombardie,
 Casale di Scodosia, dans la province de Padoue, Vénétie,
 Casale Litta, dans la province de Varese, en Lombardie,
 Casale Marittimo, dans la province de Pise, en Toscane,
 Casale Monferrato, dans la province d'Alexandrie, dans le Piémont,
Siège de Casal
 Casale sul Sile, dans la province de Trévise, Vénétie,
 Conca Casale, dans la province d'Isernia, en Molise,
 Roccacasale, dans la province de L'Aquila, dans les Abruzzes,
 San Pietro in Casale, dans la province de Bologne, en Émilie-Romagne,
Autres localités 
 Casale, une frazione de Cesena, dans la province de Forlì-Cesena, en Émilie-Romagne,
 Casale, une frazione de Pignone dans la province de La Spezia, en Ligurie,
 Casale, un village près de Valle San Giovanni, qui est une frazione de Teramo dans la province de Teramo, dans les Abruzzes,
 Casale di Carinola, un village qui est une frazione di Carinola dans la province de Caserte en Campania 
Autres
 Casale, une rivière, affluent de l'Agri, qui traverse la ville de Gizzeria en Calabres,
 Serra Casale, une montagne de Sicile.

Histoire 
 Corte di Casale, une union de communautés établies au  à Brianza,
 Villa romaine du Casale, une villa romaine dans la ville de Piazza Armerina dans la province de Enna, en Sicile,

Autres 
 AS Casale Calcio, un club de football basé à Casale Monferrato dans la  province d'Alessandria, dans le Piedmont,
 Casale Media, une société de divertissements en ligne basée à Toronto,
 Aéroport Papola Casale, desservant Brindisi dans les Pouilles,